Luke S. Johnson (1807-1861) fut un des chefs du mouvement du Saint du Dernier Jour ainsi qu'un des premiers membres du Quorum des douze apôtres.
 Luke Johnson est un homme d'affaires britannique, actuellement président de la chaine de télévision Channel 4.
 Luke Johnson est l'inventeur de la Luke Johnson Phone Experiment.
 Luke Johnson (1994-) est un joueur de hockey sur glace américain.